Río Chico (departement van Santa Cruz), een departement van de Argentijnse provincie Santa Cruz
 Río Chico (departement van Tucumán), een departement van de Argentijnse provincie Tucumán
 Río Chico (Spanje), een plaats in de Spaanse autonome regio Andalusië
 Río Chico (Venezuela), een plaats in de Venezolaanse staat Miranda